John Spinks puede referirse a:

 John Spinks Presidente de la universidad de Saskatchewan. 
 John Spinks, compositor y músico Inglés, miembro del grupo The Outfield.